Норрчепінг (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Норрчепінг — місто у Швеції, у лені Естерйотланд.
 ІФК Норрчепінг — футбольний клуб із однойменного міста в Швеції.